Barley peut désigner :
 Barley, un village du Hertfordshire, en Angleterre ;
 Barley, un village du Lancashire, en Angleterre.

Barley est également un nom de famille porté par :
 Brian Barley (1942-1971), musicien canadien,
 Bryan Barley (né en 1960), joueur de rugby britannique,
 Katarina Barley (née en 1968), femme politique allemande,
 Nigel Barley (né en 1947), anthropologue britannique,
 William Barley (mort en 1614), libraire anglais.

Toponymes 
Rivière Barley, un affluent de la rivière Malbaie, coulant dans Lac-Pikauba, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec, Canada.